Джеспер (округ, Джорджія)
 Джеспер (округ, Іллінойс)
 Джеспер (округ, Індіана)
 Джеспер (округ, Айова)
 Джеспер (округ, Міссісіпі)
 Джеспер (округ, Міссурі)
 Джеспер (округ, Південна Кароліна)
 Джеспер (округ, Техас)